Oviedo se puede refererir a los siguientes artículos:

Geografía e Historia 
 La ciudad española: Oviedo.
 La comarca de Oviedo.
 La comarca histórica Asturias de Oviedo.
 La antigua Provincia de Oviedo.
 La Diputación Provincial de Oviedo.
 El sitio de Oviedo durante la Guerra Civil Española.
 El Fuero de Oviedo.
 La ciudad dominicana: Oviedo (República Dominicana).
 La ciudad estadounidense en el estado de Florida: Oviedo (Florida).
 La ciudad paraguaya: Coronel Oviedo.

Personas 
 La botánica Ramona Oviedo Prieto, nacida en 1953.
 El general y político paraguayo Lino César Oviedo Silva, nacido en 1943.
 El escritor mexicano Gerardo Ismael Oviedo Aguilar, nacido en 1970.
 El misionero jesuita Andrés de Oviedo del siglo XVI.
 El escritor y colonizador español Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, nacido en 1478.

Cultura 
 La Universidad de Oviedo.
 La Archidiócesis de Oviedo.
 La publicación semestral Vivir Oviedo.
 El canal de televisión Oviedo TV.
 La película Oviedo Express.

Deporte 
 El equipo de fútbol Real Oviedo o su equipo filial Real Oviedo Vetusta
 El equipo de fútbol AD Universidad de Oviedo.
 El equipo de fútbol femenino Oviedo Moderno.
 El equipo de hockey Oviedo Hockey Club.
 El equipo de baloncesto Oviedo Club Baloncesto.